Edward Russell (1e graaf van Orford) - Engels admiraal
 Edward Russell (admiraal) - Engels admiraal
 Edward Russell (Amerikaans politicus) - Amerikaans politicusactief in Maine
 Edward Russell (Engels politicus) - Engels politicus
 Edward Russell (Australisch politicus) - Australisch politicusactief in Victoria
 Edward Russell (advocaat) - Brits militair, advocaat en auteur
 Edward Russell (cricketer) - Engels cricket-speler

 Charles Edward Russell - Amerikaans journalist
 Edward Russell Gaines - bisschop in Nieuw-Zeeland
 J. Edward Russell - Amerikaans politicus actief in Ohio